Zawody w  taekwondo w kategorii powyżej 72 kilogramów kobiet odbyły się 9 sierpnia w hali Thammasat University.

Złoto wywalczyła Koreanka Hyun Kyoung-hwa. Srebro dla Hiszpanki Leire Herboso, a brązowy medal przypadł: Yoo Hyo Rowe i Amie Szymanski.

Hyun Kyoung-hwa zdobyła złoty medal po decyzji sędziowskiej (ofensywniejsza walka) (po końcu walki z Leire Herboso był wynik 1:1).

1 Runda

Linki zewnętrzne 
Strona FISU

Taekwondo na Letniej Uniwersjadzie 2007